UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2016-17 er kvalifikationsrunderne og playoff-runden til gruppespillet i UEFA Europa League 2016-17.

Første kvalifikationsrunde

Seedning 
Et samlet antal på 96 hold spillede i den første kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 20. Juni 2016. (Note: Nummeret for hvert hold blev tildelt forud for lodtrækningen af UEFA, så lodtrækningen kunne foretages i en omgang for alle grupperne med ti hold, og en anden omgang med grupper med otte hold.)

Resume 
De første kampe blev spillet den 28. og 30. juni, og returkampen blev spillet den 5. 6. og 7. juli 2016.

|}

Noter

Kampe 

Midtjylland vandt 2–0 samlet.

Heart of Midlothian vandt 6–3 samlet.

Connah's Quay Nomads vandt 1–0 samlet.

Ventspils vandt 4–0 samlet.

Cork City vandt 2–1 samlet.

Levadia Tallinn vandt 3–1 samlet.

HJK vandt 3–1 samlet.

IFK Göteborg vandt 7–1 samlet.

2–2 samlet. St Patrick's Athletic vandt på reglen om udebanemål.

KR vandt 8–1 samlet.

RoPS vandt 3–1 samlet.

Brøndby vandt 10–1 samlet.

Aberdeen vandt 3–2 samlet.

Nõmme Kalju vandt 5–3 samlet.

Dinamo Minsk vandt 4–1 samlet.

Jelgava vandt 5–4 samlet.

Shakhtyor Soligorsk vandt 7–0 samlet.

AIK vandt 4–0 samlet.

Cliftonville vandt 3–1 samlet.

Odd vandt 3–1 samlet.

Domžale vandt 5–2 samlet.

Vojvodina vandt 6–1 samlet.

AEK Larnaca vandt 6–1 samlet.

1–1 samlet. Shirak vandt 4–1 efter straffesparkskonkurrence.

Birkirkara vandt 3–1 samlet.

Videoton vandt 3–2 samlet.

Lokomotiva vandt 7–2 samlet.

Europa FC vandt 3–2 samlet.

Čukarički vandt 6–3 samlet.

Budućnost Podgorica vandt 2–1 samlet.

3–3 samlet. Zimbru Chișinău vandt på reglen om udebanemål.

Beitar Jerusalem vandt 1–0 samlet.

Kukësi vandt 2–1 samlet.

Neftçi Baku vandt 3–2 samlet.

Admira Wacker Mödling vandt 4–3 samlet.

Beroe Stara Zagora vandt 2–0 samlet.

Debrecen vandt 7–0 samlet.

Vaduz vandt 5–2 samlet.

Maccabi Tel Aviv vandt 4–0 samlet.

Gabala vandt 6–3 samlet.

Kairat vandt 6–0 samlet.

Spartak Trnava vandt 6–0 samlet.

Omonia vandt 5–1 samlet.

Shkëndija vandt 4–1 samlet.

Zagłębie Lubin vandt 3–1 samlet.

MTK Budapest vandt 3–1 samlet.

Partizani Tirana replaced Skënderbeu Korçë in the 2016–17 UEFA Champions League anden kvalifikationsrunde. og Slovan Bratislava proceeded directly to the UEFA Europa League anden kvalifikationsrunde, after Skënderbeu Korçë was excluded by UEFA for match-fixing.

Kapaz vandt 1–0 samlet.

Anden kvalifikationsrunde

Seedning 
Et samlet antal på 66 hold spillede i den anden kvalifikationsrunde: 18 hold which enter in this round,. og the 48 Vinderne fra første kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 20. juni 2016. (Note: Nummeret for hvert hold blev tildelt forud for lodtrækningen af UEFA, så lodtrækningen kunne foretages i en omgang for alle grupperne med ti hold, og en anden omgang med grupper med tolv hold.)

Noter

Resume 
De første kampe blev spillet den 14. juli, og returkampen blev spillet den 20. og 21. juli 2016.

|}

Noter

Kampe 

Spartak Trnava vandt 3–1 samlet.

Dinamo Minsk vandt 2–1 samlet.

0–0 samlet. Zagłębie Lubin vandt 4–3 efter straffesparkskonkurrence.

Vojvodina vandt 3–1 samlet.

2–2 samlet. Nõmme Kalju vandt 5–3 efter straffesparkskonkurrence.

1–1 samlet. Brøndby vandt 5–3 efter straffesparkskonkurrence.

Domžale vandt 3–2 samlet.

Austria Wien vandt 5–1 samlet.

Gabala vandt 4–1 samlet.

HJK vandt 2–1 samlet.

Lokomotiva vandt 4–1 samlet.

Shkëndija vandt 1–0 samlet.

Grasshopper vandt 5–4 samlet.

Midtjylland vandt 5–2 samlet.

Osmanlıspor vandt 7–2 samlet.

PAS Giannina vandt 4–3 samlet.

Birkirkara vandt 2–1 samlet.

1–1 samlet. Maribor vandt på reglen om udebanemål.

IFK Göteborg vandt 3–0 samlet.

Jelgava vandt 3–0 samlet.

3–3 samlet. Beitar Jerusalem vandt på reglen om udebanemål.

Admira Wacker Mödling vandt 3–0 samlet.

Aberdeen vandt 4–0 samlet.

Cork City vandt 2–1 samlet.

Maccabi Tel Aviv vandt 3–2 samlet.

Torpedo-BelAZ Zhodino vandt 3–1 samlet.

Hajduk Split vandt 4–3 samlet.

Videoton vandt 3–1 samlet.

AEK Larnaca vandt 5–2 samlet.

AIK vandt 2–0 samlet.

3–3 samlet. Slavia Prag vandt på reglen om udebanemål.

2–2 samlet. Genk vandt 4–2 efter straffesparkskonkurrence.

SønderjyskE vandt 4–3 samlet.

Tredje kvalifikationsrunde

Seedning 
Et samlet antal på 58 hold spillede i den tredje kvalifikationsrunde: 25 hold which enter in this round,. og the 33 Vinderne fra anden kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 15. juli 2016. (Note: The numbers for each hold were pre-assigned by UEFA so that the draw could be held in one run for the gruppe with 10 hold. og another run for all gruppes with 12 hold.)

Noter

Resume 
De første kampe blev spillet den 28. juli, og returkampen blev spillet den 3. og 4. august 2016.

|}

Noter

Kampe 

Lokomotiva vandt 3–2 samlet.

Saint-Étienne vandt 1–0 samlet.

AEK Larnaca vandt 2–1 samlet.

Maccabi Tel Aviv vandt 5–2 samlet.

Vojvodina vandt 3–1 samlet.

SønderjyskE vandt 3–2 samlet.

Sassuolo vandt 4–1 samlet.

1–1 samlet. Slavia Prag vandt på reglen om udebanemål.

Krasnodar vandt 6–1 samlet.

AZ vandt 3–1 samlet.

Beitar Jerusalem vandt 4–1 samlet.

1–1 samlet. Austria Wien vandt 5–4 efter straffesparkskonkurrence.

Panathinaikos vandt 3–0 samlet.

Osmanlıspor vandt 3–0 samlet.

Maribor vandt 2–1 samlet.

Gabala vandt 2–1 samlet.

Hajduk Split vandt 6–1 samlet.

Brøndby vandt 3–2 samlet.

2–2 samlet. İstanbul Başakşehir vandt på reglen om udebanemål.

1–1 samlet. Arouca vandt på reglen om udebanemål.

Rapid Wien vandt 3–0 samlet.

Genk vandt 3–1 samlet.

Shkëndija vandt 2–1 samlet.

West Ham United vandt 4–2 samlet.

Midtjylland vandt 2–1 samlet.

IFK Göteborg vandt 3–2 samlet.

Slovan Liberec vandt 4–1 samlet.

Gent vandt 5–0 samlet.

Grasshopper vandt 5–4 samlet.

Referencer 

UEFA Europa League 2016-17